La zebra è un mammifero degli equidi.

Altre ricorrenze del nome:
 Zebra, gruppo musicale statunitense
 Zebra, album del 1987 del citato gruppo
 Zebra, album del 1994 degli Yello
 Zebra, personaggio del fumetto giapponese Toriko
 Zebre Rugby Club, franchise italiana di rugby a 15

Altri progetti